Borderlands — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, разработанная Gearbox Software и изданная 2K Games. В серии было выпущено три основные игры, а также три ответвления. Для линейки характерен совмещённый с одиночным прохождением кооперативный режим, рассчитанный на четырёх человек. Также серия получила два спин-оффа в виде Tales from the Borderlands за авторством Telltale Games, представляющий собою графическую приключенческую игру, и стратегии Borderlands Legends для мобильных устройств за авторством 2K China. По состоянию на май 2019 года, серия продалась общим тиражом в более чем 43 миллиона копий. Наиболее успешной по продажам стала Borderlands 2, у которой было распространено 20 миллионов копий. В 2016 году на основе сюжета франшизы планировалось создание киноленты. Премьера фильма, основанного на серии игр запланирована на 2022 год.

Состав

Примечания 

Серии компьютерных игр
Серии компьютерных игр Take-Two Interactive
Серии компьютерных игр 2K Games